О́ппенгеймер (Оппенхаймер; ) — прізвище єврейського походження.

Персоналії 
 Генрих Оппенгеймер — німецький соціолог і дослідник права.
 Ернест Оппенгеймер (1880—1957) — засновник золотодобувної корпорації Anglo American і алмазодобувної компанії De Beers.
 Франц О́ппенгеймер (1864—1943) — німецький економіст і соціолог, який публікував соціально-економічні праці з соціології держави й з теорії походження держави.
 Зюсс Оппенгеймер (1698—1738) — німецький фінансист.
 Роберт Оппенгеймер (1904—1967) — американський фізик-теоретик, науковий керівник Манхеттенського проекту.

Див. також 

 67085 Оппенгеймер — астероїд.
 Оппенгеймер — гігантський метеоритний кратер на зворотному боці Місяця.
 Оппенгеймер (алмаз)